Piz Vallatscha ist der Name folgender Berge:

 Piz Vallatscha (Engadin), 3020 m, Berg in den Schweizer Alpen
 Piz Vallatscha (Surselva), 3109 m, Berg in den Schweizer Alpen